Russell har flere betydninger:

Stednavne

Canada 
 Russell, Ontario
 Russell, Manitoba

New Zealand 
 Russell, New Zealand, tidligere Kororāreka

USA 
 Russell, Arkansas
 Russell City, Californien, tidligere Russell
 Russell, Colorado
 Russell, Georgia
 Russell, Iowa
 Russell, Kansas
 Russell, Kentucky
 Russell, Louisville, Kentucky
 Russell, Massachusetts
 Russell, Minnesota
 Russell, New York
 Russell, Pennsylvania
 Russell, Wisconsin

Udenjordisk 
 Russell (månekrater)
 Russell (marskrater)

Skibe 
 HMS Russell, navnet på fem skibe
 USS Russell, navnet på to skibe

Personer

Russell (fornavn) 
 Russell Brand (født 1975), britisk komiker
 Russell Crowe (født 1964), newzealandsk-født australsk skuespiller
 Russell T. Davies (født 1963), walisisk tvproducer
 Russell Howard (født 1980), britisk komiker
 Russell Simmons (født 1957), amerikansk iværksætter

Russell (efternavn) 
 Bertrand Russell (1872–1970), walisisk filosof
 Charles Taze Russell (1852–1916), amerikansk missionær
 Edward Russell, 1. jarl af Orford (1653–1727), engelsk søofficer
 John Russell, 1. jarl Russell (1792–1878), britisk premierminister
 Keri Russell (født 1976), amerikansk skuespiller og danser
 Rosalind Russell (1907–1976), amerikansk skuespillerinde

Se også 
 Russel